Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2007 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2006—2007, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2006 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Чемпионат проходил с 27 февраля по 4 марта 2007 года в Оберстдорфе (Германия) в Спортивно-Ледовом Центре.

Квалификация на текущий чемпионат 
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2007 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2006 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду 

 WD — спортсмены не завершили соревнования.

Ссылки 

 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
2007 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2006/2007
Спорт в Германии в 2007 году
Фигурное катание
Фигурное катание
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Оберстдорфе
Международные соревнования по фигурному катанию в Германии